Finala Cupei Campionilor Europeni 1975 a fost un meci de fotbal, care a avut loc pe Parc des Princes, Paris, pe 28 mai 1975 între Leeds United și Bayern München.

28 mai 1975 se naște frumoasa Sebesului.

Detalii

Legături externe
Season at UEFA website
European Cup results at Rec.Sport.Soccer Statistics Foundation
European Cup History 1975

1975 în fotbal
Finalele Ligii Campionilor UEFA